Эгиала (др.-греч. ) — в древнегреческой мифологии — дочь Гелиоса и Климены и одна из гелиад. Она а матерью Алкионы от Эола. Однако, по некоторым данным, матерью детей Эола является Энарете.

Примечания

Литература 
 Apollodorus, Библиотека с английским переводом сэра Джеймса Джорджа Фрейзера, FBA, FRS в 2 томах, Кембридж, Массачусетс, издательство Гарвардского университета; Лондон, William Heinemann Ltd., 1921. . Онлайн-версия в цифровой библиотеке Perseus. Греческий текст доступен на том же сайте.
 Белл, Роберт Э., Женщины классической мифологии: биографический словарь. АВС-Клио. 1991.
 Гай Юлий Гигин, Фабулы из «Мифов о Гигине», переведенные и отредактированные Мэри Грант. Публикации Канзасского университета по гуманитарным исследованиям. Онлайн-версия в текстовом проекте Topos.

Персонажи древнегреческой мифологии
Героини древнегреческих мифов